Geranium kan betrekking hebben op:
 Planten van het geslacht Geranium (ooievaarsbek)
 Planten van het geslacht Pelargonium, dat vroeger onder Geranium werd gerekend en in de volksmond nog steeds zo heet
 Geranium, restaurant met drie Michelinsterren in Kopenhagen